A bref ou A brève peut être :
 Ă, lettre latine ;
 Ӑ, lettre cyrillique ;

Voir aussi 
 Ᾰ, alpha bref.